Bordón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bordón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Bordón (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar